2. Deutsche Volleyball-Bundesliga Süd 2010/11 steht für:
* 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2010/11 (Frauen)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2010/11 (Männer)